Кубок Шпенглера 1983 — 57-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос у період з 26 по 30 грудня 1983 року. Переможцем стала московська команда «Динамо».

Календар

Підсумкова таблиця 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Михайло Анферов («Динамо») 10 (4+6)

Команда усіх зірок
 Воротар: Маттіас Хоппе («Швеннінгер»)
 Захисники: Валерій Васильєв («Динамо») — Жан Ганон («Давос»)
 Нападники: Місхат Фахрутдінов («Динамо») — Микола Варянов («Динамо») — Ігор Ліба («Дукла»)

Переможці 
Склад переможців турніру:
 Воротарі: Юрій Нікітін, Михайло Шталенков;
 Захисники: Валерій Васильєв, Віктор Глушенков, Костянтин Курашов, Василь Паюсов, Анатолій Салімжанов, Михайло Сліпченко;
 Нападники: Анатолій Антипов, Михайло Анферов, Микола Варянов, Андрій Вахрушев, Юрій Леонов, Олександр Мальцев, В'ячеслав Рьянов, Анатолій Семенов, Володимир Семенов, Місхат Фахрутдінов. 

Старший тренер — Ігор Тузик, тренер — Валентин Єгоров.

Див. також 
 1983 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1983
1983 у хокеї з шайбою
1983 у швейцарському спорті